Der Honda Pilot 3 ist die dritte Auflage des Personenkraftfahrzeugs Honda Pilot des japanischen Automobilherstellers Honda und trat in der Klasse der SUV an. Das Fahrzeug debütierte auf der Chicago Auto Show im Februar 2015, im Mai 2015 begann die Produktion in Lincoln, Alabama in den Vereinigten Staaten. Die ersten Fahrzeuge konnten im Juni 2015 gekauft werden. Das Fahrzeug steht auf einer Plattform mit dem Acura MDX.

Das SUV ist für den amerikanischen Markt ausgerichtet und wurde nicht in Europa vertrieben. Das Nachfolgemodell Pilot 4 ging Ende 2022 in Produktion.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Pkw-Modell
Pilot
Sport Utility Vehicle
Kombi